Hannón puede referirse a las siguientes personas de la antigua Cartago:

 Hannón (206 a. C.), militar muerto en 206 a. C.
 Hannón (310 a. C.), militar muerto en 310 a. C.
 Hannón (hijo de Aníbal Giscón), general de la primera guerra púnica, posible hijo de Aníbal Giscón.
 Hannón (hijo de Bomílcar), lugarteniente de Aníbal en Italia durante los primeros años de la segunda guerra púnica.
 Hannón el Grande, político y general cartaginés prorromano durante la primera y segunda guerras púnicas.
 Hannón el Navegante, explorador y rey cartaginés de cronología indeterminada.
 Hannón el Viejo, general cartaginés derrotado el 207 a. C. en Hispania.